Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Sell che ha battuto in finale Alejandro Hernández 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Michael Sell (Campione)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Martin Spottl (secondo turno)

 Herbert Wiltschnig (primo turno)
 Mark Knowles (primo turno)
 Daniel Melo (secondo turno)
 Timothy Aerts (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1999